Helmholtz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann von Helmholtz (1821–1894), tysk fysiolog och fysiker
 Anna von Helmholtz (1834–1899), tysk salongsvärdinna under kejsartiden
 Otto Helmholtz (1834–1919), tysk ingenjör och stålverksdirektör
 Richard von Helmholtz (1852–1934), tysk ingenjör och ånglokskonstruktör

Tyska efternamn